C'mon C'mon puede hacer referencia a:

 C'mon C'mon, una película de 2019.
 C'mon, C'mon, cuarto álbum de estudio de Sheryl Crow